Вайгль () — немецкая фамилия.
Известные носители:
 Вайгль, Йозеф (1766—1846) — австрийский композитор и дирижёр.
 Вайгль, Йозеф Франц (1740—1821) — австрийский виолончелист.
 Вайгль, Рудольф (1883—1957) — польский биолог немецкого происхождения, создатель первой эффективной вакцины против эпидемического тифа.
 Вайгль, Юлиан (род. 1995) — немецкий футболист, полузащитник.